Худе́нко — українське прізвище, що закінчується на -енко.

Відомі носії 
 Худенко Анатолій Дмитрович — майор Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Худенко Іван Никифорович — фермер-експериментатор радянських часів.
 Худенко Микола Володимирович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Худенко Ольга Сергіївна (* 1992) — білоруська веслувальниця, олімпійська медалістка.

Примітки